Tricholepidion gertschi — вид бескрылых насекомых из семейства Lepidotrichidae отряда щетинохвосток, единственный в роде Tricholepidion. Живое ископаемое.

Согласно исследованиям 2006 года, род Tricholepidion следует выделить в собственное семейство Tricholepidiidae.

Распространение 
В ареал входят небольшие разрозненные изолированные участки на юге Орегона и на севере Калифорнии.

Примечания

Литература 
 

Щетинохвостки
Монотипические роды насекомых
Насекомые Северной Америки
Животные, описанные в 1961 году
Живые ископаемые